A palavra aceitação é utilizada em diversas circunstâncias e pode referir-se a diversas realidades:

A um acordo entre várias partes, num contrato;
À resignação de um indivíduo perante uma realidade adversa;
À procura, por parte de um público alvo, de um determinado bem económico ou cultural.

Desambiguação